Негрени има више значења:

 Негрени (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Негрени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Негрени (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Негрени (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Негрени (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Негрени (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Негрени (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Негрени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Негрени (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији